Моджевский () — фамилия польского происхождения, в частности, существовал польский дворянский род Моджевских. Известные носители:
 Фрич-Моджевский, Анджей (1503—1572) — польский общественный деятель, религиозный реформатор и политический мыслитель.
  — польско-американская драматическая артистка.

Примечания